Kevin Williamson (ur. 1965) – amerykański aktor, scenarzysta
 Kevin Williamson (ur. 1959) – irlandzki pływak